Кужмара — название населённых пунктов:

Россия 
 Кужмара — село в Звениговском районе Республики Марий Эл.
 Кужмара — село в Советском районе Республики Марий Эл.